Ió hidrogen és el terme recomanat per la IUPAC com un terme general per a tots els ions d'hidrogen i els seus isòtops. Depenent de la càrrega elèctrica de l'ió se'n poden distingir dues classes:

Catió (positivament carregat) 

Quan l'hidrogen perd seu electró, es poden formar els següents cations:

 Hidró: nom general referit a l'ió positiu d'algun isòtop d'hidrogen (H+)
 Protó: ¹H+ (més correctament el catió del proti)
 Deuteró: ²H+, D+
 Tritó: 3H+, T+
A més, els ions produïts per la reacció d'aquests cations amb aigua, això com els seus hidrats, s'anomenen ions hidrogen:

 Ió oxoni: H₃O+
 Catió Zundel: H₅O₂+ (anomenat en honor de Georg Zundel)
 Catió Eigen: H9O₄+ (anomenat en honor de Manfred Eigen)

Els cations Zundel i Eigen tenen un paper important en la difusió de protons mitjançant el mecanisme de Grotthuss. En relació amb els àcids, els ions d'hidrogen normalment es refereixen a l'ió oxoni.

Anió (carregat negativament) 
Els anions hidrogen es formen quan adquireix electrons addicionals:

 Hidrur: nom general referit a l'ió negatiu d'algun isòtop d'hidrogen
 Deuterur: ²H-, D-
 Tritiur: 3H-, T-

En química orgànica, un àtom d'hidrogen en una molècula sovint s'anomena com un protó.

Referències 

Hidrogen